Đông Hà (Bình Thuận)
 Đông Hà (Hà Giang)
 Đông Hà (Quảng Trị)
 Đông Hà (Thái Bình)
 Đông Hà (rivier)